Josef Augusta (1903–1968) cseh paleontológus, geológus
 Josef Augusta (1946–2017) cseh jégkorongozó, edző